U-14 – niemiecki okręt podwodny typu U-13 z okresu I wojny światowej
 U-14 – austro-węgierski okręt podwodny z okresu I wojny światowej, ex-francuski „Curie” typu Brumaire
 U-14 – niemiecki okręt podwodny typu IIB z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 U-14 (S193) – niemiecki okręt podwodny typu 206 z lat 70. XX wieku

Zobacz też 
 UB-14 – niemiecki okręt podwodny typu UB I; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-26
 UC-14 – niemiecki okręt podwodny typu UC I z okresu I wojny światowej; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-18

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich